Я́гала — ряд объектов на территории Эстонии.

 Ягала — река.
 Ягала — водопад на реке Ягала.
 Ягала — концентрационный лагерь во время немецкой оккупации.